Auguste Hellemans – calciatore e allenatore di calcio belga
 Greet Hellemans – ex canottiera olandese
 Nicolette Hellemans – ex canottiera olandese